Le toutes boîtes est un belgicisme qui désigne un type de courrier non adressé. Cette appellation comprend la presse gratuite et les publicités distribuées dans les boîtes aux lettres.

Certains services postaux proposent l'envoi groupé de toutes boîtes, ceux-ci sont alors parfois protégés des intempéries par un film plastique.

En Belgique, les ménages reçoivent environ 39 kg de toutes boîtes par an, ce qui fait  tonnes de papier par an rien que pour les 4,4 millions de boîtes aux lettres recensées dans ce pays.

Notes et références 

Support publicitaire